Les Akélé forment une population bantoue d'Afrique centrale, aujourd'hui dispersée à travers le Gabon.

Ethnonymie 
Selon les sources et le contexte, on observe plusieurs noms alternatifs, Bakele, Bakèlè, Akèlè, Akele, Kele, Nkèlè, N'kele Bongom, Bungom, Ongom, Muntombodié, Motombolo, Nkomon, Mbahouin.

Langue 
Leur langue est le kélé ou akélé. On trouve des personnes parlant le kélé dans les provinces du Moyen-Ogooué, de la Ngounié, de l'Ogooué-Lolo, du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Ivindo et de l'Estuaire. On trouve en effet des locuteurs du kélé dans le Moyen-Ogooué, autour de Lambaréné, dans le sud de la Ngounié et au nord de Sindara, à Mouila, Mimongo, dans le sud-est de Mbigou, dans les districts de Koulamoutou, de Booué, de Lastoursville, à l'ouest et à l'est de l'Ogooué, près du confluent de la Sébé, dans le district de Franceville et celui de Mékambo.

La langue est considérée comme menacée.

Histoire 
Les Akélé semblent avoir occupé, avant l'invasion fang, de vastes espaces allant de Booué à la basse Komo, et des Monts de Cristal à la basse Ngounié, enjambant l'Ogooué et s'étendant jusqu'aux lacs de la région de Lambaréné. Chasseurs et guerriers et forgerons, ils sont également des pêcheurs vivent généralement au bord du fleuve Ogooué, Ngounié et de l'estuaire. Nombakélé est le village des Akélé.

Culture  
Les Akélé pratiquent plusieurs rites initiatiques à savoir:

Chakouè ou Alèchi (Circoncision) chez les Akélé est un rite de passage obligatoire, même si la décision au moment opportun est laissée au libre choix du candidat. Il est le strate préliminaire qui conduit à d'autres initiations. Il faut cependant noter que chakouè ne constitue pas forcément la première initiation de l’impétrant car en amont il y a des rites dits .

Matcholé et Makoma. Ces deux rites préparent l’impétrant à accéder à un savoir initiatique. Chakouè nécessite du candidat, force et courage et détermination.

Mungala ou Mangala est un rite initiatique réservé exclusivement aux hommes. C'est un rite de réjouissance et de deuil impliquant la circoncision. Il se pratique lors des naissances des jumeaux et est présent chez les peuples du sud-est du Gabon.

Ondoukoué est un rite initiatique strictement réservé aux hommes, mais sélectif. Pour y être admis, il fallait répondre à certains critères tels la robustesse et appartenir au clan fondateur de ce rite lequel formait des guerriers. Aujourd’hui ce n'est plus le cas.

Lissimbu ou Léchembé est un rite initiatique strictement réservé aux jeunes femmes.

Démographie 
Peuple dispersé sur 8 provinces du Gabon à savoir: Woleu-Ntem précisément à Lalara et Mitzic nous avons les Shaké, dans l'Ogooué-Ivindo il y a les Shaké, Mbahouin et le Tombudi. Dans le Moyen-Ogooué on retrouve les Ndambomon, Akélé ou Kélé, Sanpitu, Gnongha, Tumbudié et Nkomon. Dans l'Estuaire précisément à Kango, Como, Bokoué on trouve les Nkomon. Dans la Ngounié, nous trouvons les Ossandey (précisément à Mimongo), Tumbudi (Malinga), Gnongha, Sanpitu et les Mbahouin (Mbigou), les Yungu à Nzénzélé. A Franceville il y a les Mbahouin et enfin dans l'Ogooué-Maritime les Tumbudié et Kélé.

Dictionnaire Akélé 

 Odiémiamè : bonjour (le matin) 
 Béba diémiamè: bonjour à tous (le matin) 
 Mbolani : bonjour (après midi et le reste de la journée)
 Mitchang : comment vas-tu ?
 Mbiambé : bien
 Me naka gouené : je t'aime
 Agombé : le temps
 N'tché : le pays
 Alinga : la robe
Owondo: le manioc
 Malote : les « casse-à-dents » (plat à base de manioc)
 Akondo : la carpe
 N'tchinguê : la cuvette
 N'tchono : le vélo
 N'tchouwa : la mer, la plage
 Métchozo : les chaussures
 Ô'pamê : tu es bien arrivé ?
 Unwoto : un
 Babà ou Raba : deux
 Balalè ou Rararé : trois
 Banayi : quatre
 Batanè : cinq
 Tanè na unwoto : six
 Diomo : dix
 Mabomaba : vingt 
 O'ssadia : as-tu déjà mangé ?
 O'ssadiokô : t'es-tu déjà lavé ?
  Bana Ba y ngé yo : ces enfants là sont bizarres.
  Me Kemè : je suis parti (au revoir)
 Lakike : la vie 
 Lakié la délé  : la vie est difficile 
 Akolo : le marché

La marque de la négation dans la langue est très simple. A kona : il a dit. A (sa) kona : il (n')a pas dit.

Notes et références

Notes

Références

2. https://www.facebook.com/melembiamangue.namewobe.1/ Association pour la Documentation, la revitalisation et la vulgarisation de la culture Ungom (Akélé)

Voir aussi

Articles connexes 
 Démographie du Gabon
 Liste des groupes ethniques d'Afrique

Bibliographie 
 
 

  
Guthrie, Malcom (1953). B20 Kele group. In The Bantu languages of Western Equatorial Africa. Oxford: Oxford University Press
Jacquot, A. (1983). Les classes nominales dans les langues bantoues des groupes B10, B20, B30 (Gabon-Congo). Travaux et documents de l'ORSTOM, 157, Paris.

Groupe ethnique au Gabon